WSS est l'acronyme pour :

 WS-Security, protocole de communications sécurisé ;
 Wide-Sense Stationnary ;
 Windows SharePoint Services, un produit de Microsoft ;
 Wide Screen Signalling, signaux de service normalisés